Pečjak je lahko:
 Pečjak, priimek več znanih ljudi 
 Pekarna Pečjak